Woningcorporatie
corporatie (fascisme), 22 corporaties in de corporatieve inrichting van de staat Italië onder Benito Mussolini

Zie ook 
Corporatisme
Coöperatie (een coöperatieve vereniging)